John Dalton è autore di due leggi:
Legge delle proporzioni multiple
Legge delle pressioni parziali